Hochstadt (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hochstadt am Main, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Hochstadt (Maintal), een plaats in de Duitse gemeente Maintal, deelstaat Hessen

Zie ook
Höchstadt an der Aisch, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Höchstädt an der Donau, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Höchstädt im Fichtelgebirge, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren